Фатих джамия може да се отнася за някоя от следните джамии.

 Германия
 Фатих джамия, Бремен
 Фатих джамия, Хайлброн, провинция Баден-Вюртемберг

 Нидерландия
 Фатих джамия, Айндховен
 Фатих джамия, Амстердам
 Фатих джамия, Маастрихт

 Турция
 Фатих джамия, Истанбул
 Фатих джамия, Трабзон
 Фатих джамия, Триглия, вилает Бурса

 Други
 Фатих джамия, Бейрут, Ливан
 Фатих джамия, Виена, Австрия
 Фатих джамия, Дуръс, Албания
 Фатих джамия, Манама, Бахрейн
 Фатих джамия, Медина, Саудитска Арабия
 Фатих джамия, Цуг, Швейцария